Schallbruch steht für:

 Schallbruch (Haan), ein Ortsteil der Stadt Haan im Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen

Schallbruch ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Schallbruch (* 1965), deutscher Informatiker, Wissenschaftler und Autor

Siehe auch:

 Schalbruch